Liberty Seguros pode ser:
 Liberty Seguros - equipa de ciclismo portuguesa.
 Liberty Seguros - marca internacional da companhia de seguros estadunidense Liberty Mutual.

Desambiguação